Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1989 года прошёл в Симферополе, Украинская ССР. В нём приняли участие 28 спортсменок, в том числе, один гроссмейстер и 15 мастеров спорта. Турнир проводился в два этапа. Первый проводился по швейцарской системе в 9 туров. Лучшие восемь спортсменок по его итогам играли на втором этапе по круговой системе. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионками страны стали Галина Дмитриева и Наталия Степанова, третьей финишировала Екатерина Бушуева. Первые пять шашисток получили право без отбора участвовать в чемпионате СССР 1990 года.

Финал 
Перед последним туром пять участниц имели по 9 очков. В последнем туре Юлия Вайнштейн сыграла вничью с Алевтиной Лазаренко, Эдита Воробьёва уступила в цейтноте Екатерине Бушуевой, у Татьяны Тетериной упал флажок в партии против Галины Дмитриевой, Наталия Степанова выиграла у Н. Бодян .

Ссылки 
 Журнал Шашки № 5 1990 год

Женщины
1989 год в шашках
Спорт на Украине в 1989 году
Спортивные соревнования в Симферополе
Соревнования по шашкам на Украине
Чемпионаты СССР в 1989 году